Бруттии ():

 Бруттии (племя) — италийское племя в южной части Апеннинского полуострова, в области Бруттий;
 Бруттии (род) — древнеримский род.